Neosciadium glochidiatum är en flockblommig växtart som först beskrevs av George Bentham, och fick sitt nu gällande namn av Karel Domin. Neosciadium glochidiatum ingår i släktet Neosciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
glochidiatum